Franciszek Ksawery Niesiołowski (1771–1845) – generał brygady Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Franciszek Janusz Niesiołowski (ur. 1900) – porucznik taborów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Medalem Niepodległości